Gatsby puede referirse a los siguientes artículos:
 Jay Gatsby, personaje ficticio protagonista de El gran Gatsby, novela de 1925 escrita por F. Scott Fritzgerald;
 El gran Gatsby (película de 2013), dirigida por Baz Luhrmann.
 Gatsby, sándwich sudafricano.
 No confundir con Gadsby, novela de Ernest Vincent Wright.